Tractat de Riga (1920): Acord signat el 1920 entre la República Socialista Federada Soviètica de Rússia i Letònia, pel qual la Rússia Soviètica reconeix l'existència com a estat independent de Letònia.
 Pau de Riga: Acord signat a Riga el 18 de març de 1921, entre Polònia, d'una banda, en un costat, i la RSFS De Rússia i la RSS d'Ucraïna per l'altra; amb aquest tractat es va donar per acabada la guerra poloneso-soviètica.